Feder – nome d'arte del disc jockey francese Hadrien Federiconi 

 Gottfried Feder(1883-1941) – economista, esoterista e politico tedesco, adepto della Società Thule
 Johann Georg Heinrich Feder (1740-1821) – filosofo tedesco